Влади́мир Ви́кторович Смирно́в () — советский рапирист, чемпион и призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография 
Владимир Смирнов был одним из лучших фехтовальщиков мира конца 1970-х — начала 1980-х. Его специальностью была рапира, но он участвовал и в соревнованиях шпажистов.

С 10 лет начал заниматься спортом в городе Рубежное, позже — в киевском СКА (тренер — В. Х. Быков). В 1977—1979 становился чемпионом СССР, в 1979 году стал первым на Спартакиаде народов СССР.

На международной арене в 1978 году стал бронзовым призёром на чемпионате мира в первенстве команд, а в 1979 и 1981 в командном первенстве занимал первые места. В 1980 году на чемпионате мира по фехтованию стал первым в личном первенстве среди рапиристов.

На Олимпиаде в Москве завоевал три медали: золотую в личном первенстве на рапирах, серебряную в командном первенстве рапиристов и бронзовую в командном первенстве по фехтованию на шпагах. Победа Смирнова в турнире рапиристов стала лишь второй в истории советского фехтования — на Олимпиаде-1960 победу в этой дисциплине одержал Виктор Жданович. После 1980 года никому из отечественных рапиристов не удавалось побеждать на Олимпийских играх в личном первенстве.

Также становился обладателем Кубка мира 1980 и 1981 годов.

20 июля 1982 года на чемпионате мира по фехтованию в поединке с Маттиасом Бером из ФРГ у соперника сломалась рапира, обломок которой пробил маску Смирнова и через глаз нанёс травму мозга.  пробыв в искусственной коме, Владимир Смирнов скончался в больнице. Похоронен на Лукьяновском военном кладбище в Киеве (Украина).

Этот случай повлёк за собой изменение экипировки спортсменов в целях повышения безопасности. Также изменились и требования к прогибу клинка или нагрузки на кончик рапиры или шпаги.

Память 
 В Луганске ежегодно проводится Всеукраинский турнир памяти Владимира Смирнова.
 В городе Рубежное Луганской области улица Школьная 16 сентября 1988 года решением горсовета была переименована в улицу Смирнова, и на этой улице был установлен памятник Владимиру Смирнову.

Примечания

Ссылки 
 Спортивный некрополь
 Смертельный «кор-а-кор» Владимира Смирнова

Фехтовальщики СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по фехтованию
Спортсмены, погибшие во время соревнований и тренировок
Чемпионы СССР по фехтованию
Почётные граждане Луганска
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище